Гран-при Японии 2022 года (официально ) — 18-й этап чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1», который прошёл 7—9 октября на трассе «Сузука» в Судзуке, Япония. Это был 18-й этап сезона 2022, 47-й Гран-при Японии в истории и 35-й в рамках чемпионатов мира Формулы-1.

Поул со временем 1:29,304 выиграл Макс Ферстаппен на Red Bull.

Гонку 12-й раз за сезон выиграл Макс Ферстаппен на Red Bull. Вторым стал Серхио Перес на Red Bull, третьим финишировал Шарль Леклер на Ferrari.

Примечания

Ссылки 
 

 

Спорт в Японии в 2022 году
Гран-при Японии